Singet dem Herrn ein neues Lied steht für folgende musikalischen Werke:

Kirchenkantaten von Johann Sebastian Bach:
 Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 190
 Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225 

Kirchenlieder:
 Singet dem Herrn ein neues Lied (Mul) von Jan Mul
 Singet dem Herrn ein neues Lied (Schütz) von Heinrich Schütz

Siehe auch:
 Psalm 96 (Singet dem Herrn ein neues Lied; singet dem Herrn, alle Welt)
 Psalm 98 (Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder)
 Psalm 149 (Singet dem Herrn ein neues Lied, die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben)